Premijer liga Bośni i Hercegowiny w piłce siatkowej mężczyzn 2022/2023 − 30. sezon mistrzostw Bośni i Hercegowiny w piłce siatkowej zorganizowany przez Związek Piłki Siatkowej Bośni i Hercegowiny (Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine, OSBiH). Zainaugurowany został 8 października 2022 roku.

W Premijer lidze w sezonie 2022/2023 uczestniczyło 10 drużyn. Do najwyższej klasy rozgrywkowej dołączyły dwa kluby: mistrz Superligi Federacji Bośni i Hercegowiny –  oraz mistrz I ligi Republiki Serbskiej – .

Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off, w ramach której odbyły się ćwierćfinały, półfinały i finały.

System rozgrywek 
Premijer liga Bośni i Hercegowiny w sezonie 2022/2023 składała się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off.

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej 10 drużyn rozegrało ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym (każdy z każdym – mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Osiem najlepszych zespołów awansowało do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-10 spadły Premijer ligi do określonej ligi regionalnej.

Faza play-off 
Faza play-off składała się z ćwierćfinałów, półfinałów i finałów. Jej celem było wyłonienie mistrza Bośni i Hercegowiny.

Ćwierćfinałowe pary utworzone zostały na podstawie miejsc zajętych przez poszczególne drużyny w fazie zasadniczej według klucza: 1-8; 2-7; 3-6; 4-5. Rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania był zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce.

Pary półfinałowe powstały według następującego klucza:
 para 1: zwycięzca w ćwierćfinałowej parze 1-8 – zwycięzca w ćwierćfinałowej parze 4-5;
 para 2: zwycięzca w ćwierćfinałowej parze 2-7 – zwycięzca w ćwierćfinałowej parze 3-6.

Rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania był zespół z wyższym rozstawieniem.

W finale spotkali się zwycięzcy w parach półfinałowych. Rywalizacja toczyła się na tych samych zasadach co w półfinałach.

Jeżeli drużyna z niższym rozstawieniem wyeliminowała zespół z wyższym rozstawieniem, to na dalszą część rywalizacji w fazie play-off przejmowała jego numer rozstawienia. 

Mistrzem Bośni i Hercegowiny został zwycięzca finałów. Pozostałe miejsca ustalone zostały na podstawie tabeli fazy zasadniczej. Jeśli mistrzostwo Bośni i Hercegowiny zdobył klub, który nie zajął pierwszego miejsca w fazie zasadniczej, wszystkie drużyny znajdujące się wyżej niż ten klub w tabeli fazy zasadniczej w klasyfikacji końcowej spadły o jedno miejsce.

Drużyny uczestniczące 
W Premijer lidze Bośni i Hercegowiny w sezonie 2022/2023 uczestniczyło 10 drużyn. Do najwyższej klasy rozgrywkowej dołączyły dwa kluby: mistrz Superligi Federacji Bośni i Hercegowiny –  oraz mistrz I ligi Republiki Serbskiej – .

Awanse i spadki

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Raporty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Bośni i Hercegowinie
2022 w piłce siatkowej
2023 w piłce siatkowej
2022 w Bośni i Hercegowinie
2023 w Bośni i Hercegowinie